AZF peut désigner :
 AZF, une ancienne usine de Toulouse, fermée en 2001 après une explosion meurtrière ;
 AZF, nom utilisé par deux groupes terroristes français (choisi en référence au nom de l'usine chimique) ;
 Alfredo Zolezzi Foundation, fondation chilienne créée par l'industriel chilien Alfredo Zolezzi-Garretón.